Йиекюла (Jõeküla) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Йиекюла — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.
 Йиекюла — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.
 Йиекюла — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Йиекюла — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.